Battaglia (batalla en italiano) hace referencia a varios artículos:

Personas
Dino Battaglia (1923-1983), historietista italiano.
Juan Manuel Battaglia (1957-), futbolista paraguayo.
Rodrigo Battaglia (1991-) futbolista argentino.
Salvatore Battaglia (1904-1971), filólogo italiano.
Sebastián Battaglia (1980-) futbolista argentino.
Sebastián Alberto Battaglia (1987-) futbolista argentino, primo segundo de Sebastián Battaglia.

Además
Battaglia o batalla (música), tipo de obra renacentista.